Nu o NU puede referirse a:

 Nu (etnia), pueblo chino.
 Ν, ν (nu o ni), letra del alfabeto griego.
 ぬ, ヌ (nu), carácter silábico de la escritura japonesa.
 Naciones Unidas.
 .nu, dominio de nivel superior geográfico (ccTLD) para Niue.
 Nu, vaso reservado para las ofrendas de vino a la divinidad en el Antiguo Egipto.

Música 
 Nu-disco, género de música de baile.
 Nu jazz, género que mezcla elementos jazzísticos con otros estilos musicales.
 Nu gaze, género que refiere a una forma de rock alternativo.
 Nu metal, género musical que combina elementos del heavy metal con otros géneros.